Црква Рођења Пресвете Богородице може бити:
Албанија
 Црква Рођења Пресвете Богородице на Малом Граду

Босна и Херцеговина
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Вишеграду
 Црква рођења пресвете Богородице у Добоју
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Зеници
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Имљанима
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Љубињу
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Малом Блашком
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Мачковцу
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Хаџићима

Србија
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Батајници
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Баточини
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Бељајки
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Богатићу
 Српска православна црква Рођења Богородице у Ботошу
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Великој Моштаници
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Врњачкој Бањи
 Црква Рођења пресвете Богородице у Габровници
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Глибовцу
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Горачићима
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Горњим Бањанима
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Горњој Трепчи
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Гривцу 
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Димитровграду
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Ивковачком Прњавору
 Црква Рођења пресвете Богородице у Кнежеву
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Косјерићу
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Липама
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Милошевцу
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Новацима
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Софтовићу
 Црква Рођења Пресвете Богородице у Шљивовици

Види још 
 Манастир Рођења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Црква Пресвете Богородице (вишезначна одредница)